Trun kan syfta på
 Trun, Graubünden - kommun i Schweiz
 Trun, Orne - kommun i Frankrike